Apellido Rademacher:
 Erich Rademacher (1901, Magdeburg – 1979, Stuttgart), nadador alemán;
 Franz Rademacher (1906, Neustrelitz – 1973, Bonn), diplomático alemán;
 Hans (Adolph) Rademacher (1892, Wandsbek – 1969, Haverford), matemático alemán;
 Joachim "Aki" Rademacher (1906, Magdeburg – 1970), nadador alemán;
 Johann Gottfried Rademacher (1772, Hamm – 1850), médico alemán;
 Pete Rademacher (º  1928, Tieton), boxeador estadounidense;
 Reinhold Rademacher (1609 – 1668), industrial sueco;

Referencias